Evidence peut faire référence à :

 Cinéma
Evidence, un film de John G. Adolfi sorti en 1929
Evidence, un court-métrage de Godfrey Reggio sorti en 1995
Evidence, un film d'Olatunde Osunsanmi sorti en 2013

 Littérature
Evidence (1946), une nouvelle d'Isaac Asimov

 Musique et télévision

 Evidence Classics, un label de musique classique

Evidence, un rappeur/produceur, membre du groupe de hip hop Dilated Peoples
Evidence, un label, producteur de Billy Branch
, un album de Steve Lacy
Evidence, une chanson de Faith No More
Evidence, une chanson de Tara MacLean
Evidence, une chanson d'Everlife
Evidence, une chanson de Eat Me, Drink Me (2007) de Marilyn Manson
The Evidence : Les Preuves du crime, une série télévisée américaine

 Transports

 Evidence, réseau de transports en commun de l'agglomération du Grand Cahors